Johan Werner kan syfta på:

 Johan Johansson Werner, d.ä.
 Johan Werner d.y.